Panias, een Syrisch dorp tegen de Golanhoogten
 Baniyas, een Syrische stad aan de Middellandse Zee